Il campionato sudamericano di pallavolo maschile Under-21 1976 si è svolto dal 13 al 21 settembre 1976 a La Paz, in Bolivia: al torneo hanno partecipato otto squadre nazionali Under-21 sudamericane e la vittoria finale è andata per la terza volta al Brasile.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Terzo titolo)

Secondo posto
Argentina

Terzo posto
Venezuela

Classifica finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1976
 1976